Begg-Smith ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Begg-Smith (* 1985), australischer Freestyle-Skifahrer
 Jason Begg-Smith (* 1987), australischer Freestyle-Skifahrer